Domsdorf è il nome delle seguenti località:

Germania
 Domsdorf – frazione della città di Uebigau-Wahrenbrück nel circondario dell'Elbe-Elster (Brandeburgo)
 Domsdorf – frazione della città di Drebkau nel circondario rurale di Spree-Neiße (Brandeburgo)
 Domsdorf – località della città di Forst (Lausitz) nel circondario rurale di Spree-Neiße (Brandeburgo)